Глухой — топоним:

Водные объекты 
 Глухой — пруд в городском округе Верх-Нейвинский Свердловской области.

Населённые пункты 
 Глухой — хутор в Ленинском районе Волгоградской области.
 Глухой — посёлок в Воловском районе Тульской области.

Примечания